L'édition 2006 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 2 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Ashley Fisher et Tripp Phillips celle en double.

Lauréats 
Roger Federer remporte le tournoi en simple en battant en finale Tim Henman. Il s'agit de son  ATP en simple, le  sur dur et le  dans la catégorie International Series Gold.

En double, Ashley Fisher et Tripp Phillips remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Paul Goldstein et Jim Thomas. Il s'agit respectivement de leur  et  en double, le seul de leur carrière dans la catégorie International Series Gold.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2006) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2006
Tennis masculin en 2006
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2006
Tennis en octobre 2006